Kasahara est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :
 Hiroko Kasahara (1970- ), seiyū et chanteuse de J-pop japonaise ;
 Momona Kasahara (2003- ), chanteuse de J-pop japonaise ;
 Shigeyoshi Kasahara (1936- ), entraîneur japonais de basket-ball ;
 Takashi Kasahara (1918- ), footballeur japonais ; 
 Yukio Kasahara (1889-1988), général de l'armée impériale japonaise durant la seconde guerre sino-japonaise.

C'est aussi :
 Kasahara, un ancien bourg du district de Toki de la préfecture de Gifu au Japon ;
 (7133) Kasahara, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.